Sarafow, oder Sarafov,  ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Sarafow (1872–1907), bulgarischer Freiheitskämpfer
 Georgi Sarafow (1848–1915), bulgarischer Politiker
 Iwan Sarafow (1856–1935), bulgarischer Offizier
 Krastjo Sarafow (1876–1952), bulgarischer Schauspieler
 Michail Sarafow (1854–1924), bulgarischer Politiker
 Petar Sarafow (1842–1915), bulgarischer Aufklärer
 Waltscho Sarafow (1876–1901), bulgarischer Freiheitskämpfer